Ізворань () — село в Румунії, у повіті Ілфов. Входить до складу комуни Чолпань.
 Ізворань () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Адміністративно підпорядковується місту Штефенешть.